Join Together (livealbum), een livealbum van de Britse rockband The Who uit 1990
 Join Together (single), een single van de Britse rockband The Who uit 1972
 Join Together (That '70s Show aflevering), een aflevering van de televisieserie That '70s Show
 Join Together (verzamelalbum), een periodeverzameling van de Britse rockband The Who